Пригоди бравого вояка Швейка () — сатиричний роман Ярослава Гашека. У залежності від країни, назву роману перекладають або як Пригоди бравого вояка Швейка, або як Бравий вояка Швейк.

Пригоди бравого вояка Швейка може також означати:

Кінематограф 
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — фільм  року знятий у ЧСР режисером Карелом Ламачем
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — фільм  року знятий у ЧСР режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — анімаційний фільм  року знятий у ЧСР режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — фільм  року знятий у ЧСР режисером Карелом Стекли.
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — телесеріал 1958 року знятий у ФРН режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — фільм  року знятий у ФРН режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — телесеріал 1968 року знятий у Фінляндії режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — телесеріал 1968 року знятий у Бельгії режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — телесеріал 1972 року знятий у ФРН режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — анімаційний фільм 1986 року знятий у ЧСР режисером ?
 «Пригоди бравого вояка Швейка» () — анімаційний фільм знятий  року в Росії режисерами Мануком Депояном та Рінатом Ґазізовим.

Музика 
 Пригоди бравого вояка Швейка — інструментальна сюїта Роберта Курки

Див. також 
 Швейк — вигаданий персонаж творів Ярослава Гашека.